|-
| 86701 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86702 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86703 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86704 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86705 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86706 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86707 - || 2000 GJ || 2 d'abril, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 86708 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86709 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86710 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86711 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86712 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86713 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86714 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86715 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86716 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86717 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86718 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86719 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86720 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86721 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86722 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86723 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86724 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86725 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86726 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86727 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86728 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86729 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86730 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86731 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86732 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86733 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86734 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86735 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86736 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86737 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86738 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86739 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86740 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86741 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86742 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86743 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86744 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86745 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86746 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86747 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86748 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86749 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86750 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86751 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86752 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86753 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86754 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86755 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86756 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86757 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86758 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86759 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86760 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86761 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86762 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86763 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86764 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86765 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86766 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86767 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86768 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86769 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86770 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86771 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86772 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86773 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86774 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86775 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86776 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86777 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86778 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86779 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86780 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86781 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86782 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86783 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86784 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86785 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86786 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86787 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86788 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86789 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86790 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86791 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86792 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86793 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86794 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86795 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86796 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86797 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86798 - || || 3 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86799 - || || 3 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86800 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
6